Den Titel Panteão Nacional, , zu deutsch Nationales Pantheon, tragen zwei Gebäude in Portugal:
 Igreja de Santa Engrácia in São Vicente da Fora, Lissabon, dort sind unter anderem Teófilo Braga, Almeida Garrett und Amália Rodrigues begraben 
 Kloster Santa Cruz in Coimbra, dort sind unter anderem Alfons I. und Sancho I. begraben

Siehe auch:
 Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, Brasilien